Heliograf kan betyde flere ting:

 Heliograf (måleinstrument) – instrument til at måle solskinstimer med
 Heliograf (signaleringsinstrument) – optisk signalinstrument der gør brug af solen
 Heliograf (fotografisk instrument) – instrument til fotografering af solen